L40 oder L 40 steht für:
 L40 (Berlin), ein Wohnhaus für Kunstsammler in Berlin
 Lufttorpedo L 40 im Zweiten Weltkrieg, siehe Mario Zippermayr
 HMS Westminster (L40), britischer Zerstörer der W-Klasse
 „Psoriasis“ (ICD-10-Code)

L-40 steht für:
 Orličan L-40 Meta Sokol („Metall-Falke“), tschechoslowakisches Sport- und Reiseflugzeug

L.40 steht für:
 Semovente L.40 47/32, italienische Selbstfahrlafette von Ansaldo

L/40 steht für:
 15-cm-Feldkanone L/40, deutsche Feldkanone des Ersten Weltkrieges

L40